Чуазас () — посёлок в Мысковском городском округе Кемеровской области России.

История 
Входил в Чувашинский сельсовет Мысковского горсовета.

География 
Посёлок Чуазас расположен в южной части Кемеровской области и находится на берегу реки Мзас, у впадения в неё р. Чуазас.

Уличная сеть состоит из пяти географических объектов: ул. Веселая, ул. Ветеранская, ул. Парковая, ул. Садовая, ул. Центральная.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 71 % от общей численности населения в 172 жителей.

Инфраструктура 
В поселке  Чуазас учреждения образования отсутствуют, дети обучаются в школах г. Мыски.

Транспорт 
Автодороги.

В посёлке имеется остановка «Чуазас».

Примечания 

Населённые пункты Мысковского городского округа